Corno di Tramin – montagna delle Alpi Sarentine
 Tramin – nome tedesco di Termeno sulla Strada del Vino, comune della provincia autonoma di Bolzano